Тихоновское сельское поселение — муниципальное образование в России:

 Тихоновское сельское поселение — в Вохомском районе Костромской области.

 Тихоновское сельское поселение — в Менделеевском районе Татарстана.